Los Corrales kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Los Corrales, Oaxaca, Acatlán de Pérez Figueroa, 
 Los Corrales, Jalisco, 
 Los Corrales, Durango, 
 Los Corrales, Michoacán de Ocampo, Tzintzuntzan, 
 Los Corrales, Zacatecas, Fresnillo,

Spanien 

 Los Corrales, Spanien, Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Los Corrales de Buelna, ort, Kantabrien, Provincia de Cantabria, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar